Pelayo bezeichnet:

 Pelayo, den Gründer des Königreichs Asturien
 Pelagius von Córdoba, den Märtyrer und Heiligen San Pelayo
 Pelayo (Schiff), ein Linienschiff der spanischen Marine

Pelayo ist der Familienname folgender Personen:
 José de Jesús Gudiño Pelayo (1943–2010), mexikanischer Jurist
 Severino Pelayo (1934–1995), philippinischer Geistlicher, römisch-katholischer Militärbischof der Philippinen

Siehe auch:
 Cabo Pelayo
 Pelagius
 Pelagio